Le nom de George Hill est porté par de nombreuses personnalités (par ordre alphabétique) :
 George Edward Bellows Hill (1907-2002), patineur artistique américain ;
 George Jesse Hill (1986-), basketteur américain ;
 George Roy Hill (1921-2002), réalisateur américain ;
 George William Hill (1838-1914), astronome américain ;
 George William Hill (1895-1934), réalisateur américain ;
 George William Hill (1862-1934), sculpteur québécois.

Toponyme 

 George Hill est un district d'Anguilla.